CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
 Coni – fotorecettori presenti nella retina
 Coni – nome della città di Cuneo in piemontese e suo esonimo in francese
 Cineti o Coni – popolazione del Portogallo meridionale

Altri progetti

Pagine correlate 
 Cono (disambigua)